Der Begriff Häuserkampf wird in unterschiedlichen Bedeutungskontexten verwendet:

 Häuserkampf (Militär) in militärischen Konflikten
 Hausbesetzung als soziale Bewegung, siehe bspw.
 Häuserkampf in Frankfurt
 Häuserkampf in Hamburg
 Häuserkampf (Vertragswesen), Kampf um einen Haustarifvertrag
 Tatort: Häuserkampf, Folge von 2009 aus der Fernseh-Krimireihe Tatort

Siehe auch:
 Straßenkampf